BenQ-Siemens E71 — сотовый телефон второго поколения фирмы BenQ-Siemens. Последний серийный аппарат, выпущенный BenQ-Siemens.

Описание 
Корпус телефона пластиковый. Аппарат позиционировался как «выполненный из „жидкого“ металла», поэтому он покрыт глянцем (вследствие чего корпус быстро покрывается отпечатками пальцев). Телефон выпускается в цветовых вариантах Dark Silver и Onyx Black.

В основе телефона лежит микроконтроллер Infineon PMB8876 S-GOLD2. Телефон является прямым потомком Siemens S75, однако лишён мультимедийного процессора ATI Gimmick W2182, вследствие чего ограничена возможность передачи стерео-потока через профиль Bluetooth A2DP на внешние устройства (например, беспроводные стереонаушники, работает только одно «ухо»), также аппарат оснащён новым интерфейсным разъёмом Nano. В отличие от EL71, у данного аппарата отсутствуют клавиши:  медиаплеера, воспроизведения-паузы и боковая спаренная кнопка камера-быстрый набор.

Существуют операторская версия аппарата для T-Mobile. Так как данный телефон не сертифицирован на Украине, в ней преимущественно продаются «разлоченные» операторские E71.

В РФ телефон поставлялся в комплектации с проводной стерео-гарнитурой и сетевым зарядным устройством, а также имеется неподтверждённая информация и о других вариантах комплектации E71.

Характеристики

Похожие модели 
 Alcatel OT-C750
 BenQ-Siemens EL71
 LG KG810
 Siemens S75
 Voxtel 1iD

См. также 
 Siemens AG
 Сотовые телефоны Siemens

Ссылки 
 Официальный сайт BenQ
 Сайт пользователей BenQ-Siemens E71

E71